Ізе () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Ізе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Ізе — місто на південному заході Ірану, в остані Хузестан.